Александр Гужов:
 Гужов, Александр Валерьевич (род. 1978) — российский футболист.
 Гужов, Александр Иванович (1911—2006) — заслуженный деятель науки и техники РСФСР и Чечено-Ингушской АССР, доктор технических наук, профессор.